Il campionato della División de Fútbol Profesional 2019 è stata la 2ª edizione del massimo torneo boliviano di calcio professionistico organizzata dalla nuova Federación Boliviana de Fútbol, che dall'aprile 2018 ha sostituito la defunta Liga del Fútbol Profesional Boliviano.

Formato 
La stagione si struttura in due campionati di Apertura e Clausura, ognuno dei quali si disputa con la modalità del girone all'italiana di andata e ritorno. Al fine della qualificazione alle coppe internazionali (Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana) e della determinazione delle retrocessioni, viene stilata anche una Tabla Acumulada che tiene conto dei punti ottenuti dalle 14 squadre partecipanti nei due tornei.

Squadre partecipanti

Torneo Apertura 2019

Classifica 

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Si qualifica alla Coppa Libertadores 2020 la squadra vincitrice del torneo.

Calendario e risultati

Andata

Ritorno

Torneo Clausura 2019

Classifica 

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Si qualifica alla Coppa Libertadores 2020 la squadra vincitrice del torneo.

Calendario e risultati

Andata

Ritorno

Tabla Acumulada
La Tabla Acumulada tiene conto dei punti ottenuti dalle squadre in entrambi i tornei di Apertura e Clausura, venendo utilizzata per determinare le squadre qualificatesi ai tornei continentali (Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana) e le squadre che retrocedono nella serie inferiore.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Si sono qualificate alla Coppa Libertadores 2020 le due squadre vincenti dei tornei Apertura e Clausura (Bolívar e Wilstermann) fino alla quarta classificata (The Strongest e San José).
Si sono qualificate alla Coppa Sudamericana 2020 la quinta, sesta, settima e ottava di questa classifica.
Il Destroyers è retrocesso direttamente nella serie inferiore. Lo Sport Boys avrebbe dovuto affrontare in uno spareggio la vincente del Retrocede direttamente la squadra ultima classificatasi in questa graduatoria. La penultima disputerà lo spareggio retrocessione con la squadra vicecampione della Coppa Simón Bolívar.2019, il Real Santa Cruz. Tuttavia non si è disputato lo spareggio per la squalifica dello Sport Boys dalla División Profesional dopo la decisione federale che ha contestualmente promosso d'ufficio il Real Santa Cruz per la stagione 2020.

Statistiche

Marcatori

Allenatori

Note 

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
Campionato boliviano di calcio